Урю́пинка () — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Урюпинского сельского округа. Код КАТО — 113255100.

География 
Село расположено на берегу реки Талкара, в западной части района, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к западу от административного центра района — города Акколь.

Абсолютная высота — 316 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,7°С. Среднемесячная температура января составляет около −15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август

Ближайшие населённые пункты: село Ерофеевка — на юго-западе, село Амангельды — на северо-востоке, село Малоалександровка — на северо-западе.

Севернее села проходит автодорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 2102 человека (из них русские — 38 %, немцы — 21 %).

В 1999 году население села составляло 1649 человек (827 мужчин и 822 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1590 человек (808 мужчин и 782 женщины).

Улицы 

 переулок Абая
 переулок Бейбитшилик
 переулок Достык
 переулок Жастар
 переулок Федота Гусакова
 ул. Абылай хана
 ул. Алиби Жангельдина
 ул. Габита Мусрепова
 ул. Кенесары
 ул. Курмангазы
 ул. Мухтара Ауэзова
 ул. Сагадата Нурмагамбетова
 ул. Токтара Аубакирова
 ул. Шокана Уалиханова
 ул. Ыбырая Алтынсарина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1884 году
Населённые пункты Аккольского района